Münchner Schule steht für:

 Münchner Schule der Architektur, siehe Fakultät für Architektur der Technischen Universität München #Die Ära Thiersch (Münchner Schule)
 Münchner Schule (Bildende Kunst), Gruppe von Malern
 Münchner Schule (Kunstgeschichte), Gruppe von Kunsthistorikern
 Münchner Schule (Musik), Gruppe von Komponisten
 Münchner Schule der Politikwissenschaften, siehe Gottfried-Karl Kindermann #Lehre
 Münchner Schule der Sozialgeographie, Gruppe von Geographen und Wirtschaftswissenschaftlern